Планета́р — це коричневі карлики, що утворилися подібно до планет шляхом акреції або колапсу ядра з речовини навколозоряних пилових дисків.
 Планетар — холодні утворення за розмірами менші коричневих карликів, які не обертаються навколо зір, а вільно плавають у міжзоряному просторі.

Посилання 
 Strange New Worlds Could Make Miniature Solar Systems Robert Roy Britt (SPACE.com) 5 June 2006 11:35 am ET
 Working Group on Extrasolar Planets - Definition of a "Planet" POSITION STATEMENT ON THE DEFINITION OF A "PLANET" (IAU) 2003
 They're not quite planets and they're not quite stars: meet the planetars.Published online 3 April 2001 | Nature | doi:10.1038/news010404-9